Çaylı – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Çaylı – centro abitato del distretto di Hajigabul, in Azerbaigian
 Çaylı – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Çaylı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Çaylı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian